La Hungarian Football League 2016 (detta anche "Cellect HFL 2016" per ragioni di sponsorizzazione) è l'11ª edizione del campionato di football americano di primo livello, organizzato dalla MAFSZ.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

Classifica
Le classifiche della regular season sono le seguenti:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

Playoff e playout

Tabellone

Semifinali

XI Hungarian Bowl

XI Hungarian Bowl

Verdetti 
   Campioni dell'Ungheria 2016

Note

Voci correlate 
Campionato ungherese di football americano
Divízió I 2016
Divízió II 2016

Collegamenti esterni 
 

 2016